Eloy Alfaro (presidente) - presidente equatoriano

Localidades

Eloy Alfaro (cantão)
Eloy Alfaro (cidade) - conhecida como Durán

Desambiguação